Егуно́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Егунов, Александр Николаевич (1824—1897) — русский экономист, статистик.
 Егунов, Андрей Николаевич (1895—1968) — русский писатель, поэт и переводчик, литературовед.
 Егунов, Валентин Владимирович (род. 1976) — российский футболист, тренер.
 Егунов, Виктор Пантелеймонович (1928—2007) — советский и российский актёр.
 Егунов, Михаил Андреевич (1864—1937) — российский агроном, ботаник и бактериолог.
 Егунов, Николай Андреевич (1862—1924) — русский военачальник, генерал-майор по адмиралтейству.

См. также 
 Егуновце